(né en 1944), écrivain scientifique américain
Timothy Ferris (né en 1990), nageur zimbabwéen